Bullaren kan avse:

 Bullarens landskommun – en tidigare kommun 1952–1971 i dåvarande Göteborgs och Bohus län
 Bullarens härad – ett härad i norra Bohuslän
 Bullarebygden – en bygd i norra Bohusläns inland
 Bullaresjöarna – de två sjöarna Norra Bullaren och Södra Bullaren

Se även
 Bullarebygden och Smeberg – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Tanums kommun